James Blake e Jack Sock erano I detentori del titolo, ma Blake ha deciso di non partecipare. Sock ha giocato con Ryan Harrison e sono stati battuti in semifinale da Bob e Mike Bryan, i quali hanno poi battuto in finale František Čermák e Michail Elgin per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (primo turno)

  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)
<li>  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (primo turno)

Wildcard

  Ryan Harrison /  Jack Sock (quarti di finale)

  Adrian Mannarino /  Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2014
ATP World Tour 2014